Grigore este un nume de familie sau prenume masculin.

Prenume
Grigore Alexandrescu
Grigore Antipa
Grigore Cerchez
Grigore Cobălcescu
Grigore Gafencu
Grigore Ghica
Grigore Hagiu
Grigore Mărăcuță
Grigore Moisil
Grigore de Nazianz
Grigore Tocilescu
Grigore Ureche
Grigore Vieru

Nume
 Alina Grigore (n. 1984), actriță română 
 Andreea Grigore (n. 1991), gimnastă română
 Cătălin Grigore (n. 1977), jucător român de fotbal
Dan Grigore (n. 1943), muzician român, pianist și profesor de pian
 Dan Grigore (politician) (n. 1968), politician român
 Delia Grigore (n. 1972), etnolog, profesoară, scriitoare și activistă pentru drepturile rromilor
Dragoș Grigore (n. 1986), fotbalist român
George Grigore (n. 1958), scriitor, traducător, cercetător, filolog, pedagog și orientalist român
 George V. Grigore (n. 1961), actor român, cadru didactic și scriitor
 Gigel Grigore, senator român
 Ion Th. Grigore (1907-1990), profesor de matematică, pedagog, autor de manuale și epigramist român
Nicolae Grigore (n. 1983), fotbalist român
 Octavian Grigore (n. 1964), fotbalist român 
 Radu Grigore (n. 1927), deputat român
 Ricardo Grigore (n. 1999), fotbalist român
 Silvia Grigore (n. 1965), cantautoare, vocalistă și chitaristă din Republica Moldova
 Ștefan Grigorie (n. 1982), jucător român de fotbal
 Vasile Grigore (1935-2012), pictor, desenator și profesor universitar român

Nume de familie românești